Trottenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Trottenberg (* 1957), Schweizer Bibliothekarin und Übersetzerin
 Ulrich Trottenberg (* 1945), deutscher Mathematiker